Molekulska formula -{C15H21NO2}- se može odnositi na:

 4-Metilmetilfenidat
 Ciklonicat
 Desmetilprodin
 Etilfenidat
 Ketobemidon
 Metoksetamin
 Petidin
 Prodilidin